

Блатниця — село в Пазарджицькій області.

Блатниця — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Блатниця (Блатницький град) — замок, що розташовувався в горах Велика Фатра.
 Нітрянська Блатниця — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.